Алекса́ндр Блохи́н:
 
 Блохин, Александр Викторович (род. 1951) — государственный деятель, дипломат.
 Блохин, Александр Владимирович (1971—2002) — Герой Российской Федерации.